Мелитон Резоевич Казиев (; 10 ноября 1948 года, село Ногкау, Юго-Осетинская автономная область, Грузинская ССР, СССР) — советский и юго-осетинский поэт, писатель, переводчик, драматург, литературовед и общественный деятель. Лауреат премии имени Коста Хетагурова Южной Осетии в области литературы. Первый директор государственной телевизионной компании Южной Осетии. Заслуженный деятель культуры Южной Осетии. Депутат парламента Южной Осетии.

Биография 
Родился в крестьянской семье в осетинском селе Ногкау, Юго-Осетинская автономная область. Окончил начальную школу в селе Верхний Отрев, в 1964 году — восьмилетнюю школу в селе Верхний Чере и в 1966 году — среднюю школу в селе Ксуиси. В 1966 году поступил на осетино-иностранное отделение филологического факультета Юго-Осетинского педагогического института. Будучи студентом, начал публиковать свои стихотворения в периодических изданиях Южной Осетии. В 1966 году в возрасте 18 лет опубликовал свой первый рассказ «Разговор с дубом» в литературном журнале «Фидиуæг». В 1971 году издал свой первый сборник «Зӕлы зарӕг» (Звучит песня) в издательстве «Ирыстон». Защитил диссертацию на соискание научной степени кандидата филологических наук по теме «Гармония и драматизм жизни в художесвтенном восприятии Камала Ходова». Получив высшее образование по специальности «Литература народов Российской Федерации», работал корреспондентом, переводчиком и литературным работником в редакции газеты «Советон Ирыстон» в Цхинале. С 1981 года — редактор, старший редактор издательства «Ир». В 1990 году был избран председателем Союза писателей Южной Осетии. В 1994—1995 годах — первый директор телевизионной компании «Ирыстон».
В 1996 году избран депутатом парламента Южной Осетии. В этом же году назначен председателем Комитета по культуре и СМИ и заместителем Председателя парламента Южной Осетии (эту должность исполнял до 1 июля 1999 года). В 2009 году избран повторно депутатом парламента Южной Осетии.

Занимался переводами на осетинский язык грузинских, русских и иностранных авторов. Перевёл произведения Нодара Думбадзе, Владимира Амлинского, Нико Ломоури, Ломьера. На основании его переводов на сцене Юго-Осетинского драматического театра были поставлены пьесы. В настоящее время преподаёт осетинскую литературу на кафедре осетинского языка и литературы Юго-Осетинского университета. Издал три тома литературоведческих исследований, посвящённых осетинскому устному творчеству «Ирон хæзна» (Осетинский клад).

Награды 
 Орден дружбы (Южная Осетия)
 Медаль «В ознаменование десятилетия Республики Южная Осетия»
 Премия имени Коста Хетагурова (Южная Осетия) — за книги «Æрвон комулæфт», «Историйы азхынцæг» и пьесу «Фатима»

Примечания

Литература 
 Бибоева И. Г., Казиты М. Р., Писатели Осетии, библиографический справочник, Владикавказ, Ир, 2015, стр. 501—503, ISBN 978-5-7534-1499-01

Ссылки 
 Мелитону Казиты — 70 лет
 Во Владикавказе чествовали Мелитона Казиты
 Казиты: моя мечта — единая Осетия
 Прославленному писателю Мелитону Казиты — 68 лет

Поэты Южной Осетии
Писатели Южной Осетии
Осетинские поэты
Лауреаты премии имени Коста Хетагурова (Южная Осетия)